Castejón puede referirse:

En la Comunidad Foral de Navarra:
Castejón
Central térmica Castejón 1 y 2, dos centrales térmicas
Estación de Castejón de Ebro, estación de tren

En la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha:
Castejón.

En la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha:
Castejón de Henares.

En la provincia de Huesca, (Aragón):
Castejón de Monegros, municipio de la comarca de los Monegros.
Castejón de Sos, municipio de la comarca de Ribagorza.
Castejón del Puente, municipio de la comarca de Somontano de Barbastro.
Castejón de Arbaniés, localidad perteneciente al municipio de Siétamo, en la comarca de Hoya de Huesca.
Castejón de Sobrarbe, localidad perteneciente al municipio de Aínsa.

En la provincia de Teruel, (Aragón)
Castejón de Tornos

En la provincia de Zaragoza, (Aragón):
Castejón de Alarba
Castejón de las Armas
Castejón de Valdejasa
Montes de Castejón

Personas
Rafael Castejón y Martínez de Arizala (1893-1986), veterinario, historiador y arabista cordobés.
Rafael Castejón Montijano (1949), economista cordobés, consejero del Banco de España.
Blanca de Castejón (1907-1969), actriz puertorriqueña.
Francisco Javier González de Castejón y Elío (1848-1919), marqués de Vadillo, abogado y político español.
Francisco Javier de Morales y Castejón de Arroyo (1696-1774), mandatario interino de Chile designado por el Virrey del Perú.
Pedro González de Castejón (1719-1783), marino y militar español.
Jesús Castejón (1956),  actor, director escénico y cantante lírico español.
Antonio Castejón Espinosa (1896-1979), militar español.